Tatár István (1925–2021) Rátz Tanár Úr életműdíjas pedagógus
 Tatár István (1958–2017) magyar atléta, rövidtávfutó